Алекса́ндр Франсуа́ Мари́, вико́нт де Богарне́  (; 28 мая , Фор-Ройяль [ныне Фор-де-Франс], Мартиника — 23 июля , Париж, Франция) — французский аристократ, политический и военный деятель эпох позднего Старого порядка и Революции.

Биография 
Третий сын  маркиза Франсуа де Богарне (1714—1800) и Марии-Анриетты Пивар де Шастюлле (1722—1767).

В 1775 году вступил 1-ю роту Королевских мушкетёров. После её расформирования стал суб-лейтенантом . В 1779 году получил чин капитана. Участник войны за независимость США. С 1784 года служил в . В 1788 году получил чин майора.

13 декабря 1779 года женился на Марии-Розе-Жозефе Таше де ла Пажери. В браке родились сын — будущий вице-король Италии Эжен (Евгений) и дочь — будущая королева Голландии Гортензия. В 1785 году супруги развелись; тогда же у Богарне начался роман с маркизой де Шапелль. У них родилась дочь Мария-Аделаида (1786—1869).

В 1789 году избран дворянством провинции Блуа в Генеральные штаты. Из дворян одним из первых присоединился к депутатам от третьего сословия. Высказывался за отмену привилегий, допущение всех граждан к занятию государственных должностей, равенство всех сословий перед судом. Пытался утвердить неприкосновенность гражданских прав любого француза. Поддержал провозглашение Учредительного собрания депутатами от третьего сословия и был избран его секретарём. В 1791 году дважды был председателем Учредительного собрания.

Обострение политической борьбы, происходившее на фоне развала экономики, ухудшения жизненного уровня всех слоёв населения, падения дисциплины в армии, ожесточение нравов общества отдаляли Богарне от революции. Выступал против травли королевской семьи и дворянства. В 1790 году поддержал подавление . В период председательства Богарне в Учредительном собрании состоялось бегство Людовика XVI в Варенн. Когда 21 июня 1791 года стало известно о побеге короля из Парижа, Богарне удерживал депутатов Учредительного собрания от опрометчивых мер.

С приходом к власти жирондистов и роспуском Учредительного собрания, в чине генерал-адъютанта  отбыл из Парижа в . Некоторое время, под командованием генерала де Кюстина, был комендантом лагеря в Суасоне. 7 сентября 1792 года произведён в бригадные генералы, 8 марта 1793 года — в дивизионные генералы.

23 мая 1793 года назначен командующим Рейнской армией. 13 июля ему был предложен пост военного министра, от которого он отказался. 17 июля французское командование в  было вынуждено вступить в переговоры с прусским фельдмаршалом герцогом Брауншвейгским. 23 июля была подписана капитуляция, согласно которой 18 тысяч солдат французского гарнизона в Майнце могли свободно покинуть город. 2 августа Богарне подал в отставку и поселился в своём поместье .

В разгар революционного террора, 2 марта 1794 года Комитет общественного спасения выдал приказ об аресте Богарне. Он был заключён в  (бывший  в Париже). 21 апреля была арестована и заключена в ту же тюрьму и его жена Жозефина. По ложному обвинению в измене и содействии капитуляции Майнца Богарне был приговорён Революционным трибуналом к смертной казни и 23 июля, всего за четыре дня до Термидорианского переворота, гильотинирован на площади Революции в Париже.

Образ в кино 
 «Наполеон» (немой, Франция, 1927) — актёр .

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Военные Франции в Войне за независимость США
Депутаты Национального собрания от знати (1789—1791)
Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Казнённые во время Великой французской революции на гильотине
Люди Великой французской революции по алфавиту
Богарне
Похороненные на кладбище Пикпюс